Zabłoccy herbu Białynia – polski ród szlachecki
 Zabłoccy herbu Łada – polski ród szlachecki
 Zabłoccy herbu Sulima – polski ród szlachecki